TV Dixi (СТС Mega) — телерадіокомпанія Молдови, що ретранслює російський телеканал СТС, якому й належать половина акцій телерадіокомпанії. Вся російська реклама перекривається місцевою. Також у сітку передач включено кілька вітчизняних програм: SMS Chart та інші. Вдень і ввечері ретранслюються передачі та художні фільми телеканалу СТС, субтитруються румунською мовою.

Див. також 
 СТС

Посилання 
 Програма CTC — TV Dixi 

Молдовські телевізійні канали